Melissa je lahko:
 Melissa (osebno ime)
 Melissa (virus)
 Melissa, Crotone
 Melissa officinalis L., glej Navadna melisa